Filant (rei d'Èfira).
 Filant (rei dels dríops).
 Filant (fill d'Antíoc).
 Filant (mitologia), pare de Polimela (filla de Filant)